Taina muntelui  se poate referi la:

 Film
 1977 Taina muntelui de aramă (Степанова памятка / Stepanova pameatka), regia Konstantin Erșov (Lenfilm);
 1985  Taina muntelui de aur (Тайна золотой горы / Taina zolotoi gorî), regia Nikolai Gusarov (Studioul Sverdlovsk);